

Patronyme 

 Agripina Samper Agudelo (1833-1892), poétesse et écrivaine colombienne ;
 Antonio Agudelo (né en 1959), coureur cycliste colombien ;
 Juan Agudelo (né en 1992), joueur américain de soccer ;
 Kevin Agudelo (né en 1998), footballeur colombien ;
 Milena Agudelo (née en 1985), athlète colombienne, spécialiste du saut à la perche.